Grüner Engel steht für:

 Grüner Engel, Auszeichnung für Wirken im Naturschutz in Bayern
 Grüner Engel, andere Bezeichnung für Grüne Dame, ehrenamtliche Personen in der Krankenpflege 
 Grüner Engel, andere Bezeichnung für Grüne Wiese (Cocktail)
 Grüner Engel, blaues Land, Roman von Dagmar Leupold (2007)